Der Blue Stars/FIFA Youth Cup wurde am 3. Dezember 1938 als Blue Stars Turnier vom FC Blue Stars Zürich gegründet. Seither wird jährlich um Christi Himmelfahrt dieses Turnier der Jugendfussballmannschaften in Zürich  ausgetragen.

Von 1939 bis 2007 haben 209 Teams aus 35 Ländern an diesem Turnier teilgenommen. Viele später renommierte Spieler sind im Turnier aufgelaufen, im Lauf der Zeit haben beispielsweise alleine für Rekordsieger Manchester United unter anderem Bobby Charlton, David Beckham oder Gerard Piqué hier gespielt.

Geschichte

1938–1950 
Die erste Durchführung des Turniers erfolgte am Himmelfahrtstag 1939 mit zwölf Mannschaften. 
1941 wechselten die Organisatoren vom Sportplatz Heiligfeld ins Stadion Letzigrund Die erstmalige Austragung in einem neuen Stadion brachte zwei Neuerungen: Die Stadt Zürich übernahm das Patronat und das Teilnehmerfeld erhöhte sich auf 16 Mannschaften. 
1946 spielte bereits im ersten Nachkriegsjahr mit dem FC Mulhouse ein ausländisches Team mit. In den Folgejahren nahmen immer mehr Mannschaften aus dem Ausland am Turnier teil.

1951–1990 
1951 reiste mit den Wolverhampton Wanderers erstmals ein Team aus England nach Zürich. 
Seit 1976 nahmen nun auch Mannschaften aus Italien am Turnier teil (u. a. AC Mailand, Inter Mailand und AS Rom).
1989 spielte mit dem FC Barcelona das erste spanische Team am Turnier mit.

Seit 1991
1991 übernahm die FIFA das Patronat. 1995 erfolgt die Namensänderung dieses internationalen Fussballturniers zum heutigen Blue Stars/FIFA Youth Cup.
1999 siegte mit dem FC São Paulo erstmals in der Geschichte des Blue Stars/FIFA Youth Cup ein Team von ausserhalb Europas.
Bis zum Einzug in den neuen Letzigrund im Jahr 2009 zog das Turnier zuerst für ein Jahr in das Stadion Hardturm und danach für weitere zwei Jahre auf die Sportanlage Buchlern.

Siegerliste Männerturnier ab 1939

Rangliste nach Siegen

Siegerliste Frauenturnier ab 2018

Rangliste nach Siegen

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Fußballwettbewerb in der Schweiz
Sportveranstaltung in Zürich
FIFA
Youth Cup